Емилио Рабаса има више значења:

 Емилио Рабаса (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Емилио Рабаса (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику